Босния и Герцеговина принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере (Норвегия) в первый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 10 спортсменов (8 мужчин, 2 женщины), которые выступили в соревнованиях по горнолыжному спорту, бобслею, лыжным гонкам и санному спорту.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Бобслей 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1994
Страны на зимних Олимпийских играх 1994 года